Der er flere personer som hedder Hannibal Sehested.
 Hannibal Sehested (rigsskatmester) (1609-1666) – en dansk-norsk statsmand i det 17. århundrede.
 Hannibal Sehested (konseilspræsident) (1842-1924) – regeringschef (konseilspræsident) indtil systemskiftet i 1901.